

Bibbia
Natan – profeta biblico
Natan – figlio di Davide da cui, secondo il Vangelo di Luca, discenderebbe Gesù

Onomastica 
Nathan – nome proprio di persona inglese maschile

Personaggi 
 Nathan – personaggio del dramma Nathan il saggio
 Nathan – personaggio del fumetto Next Men
 Nathan – personaggio del fumetto e cartone Principe Valiant
 Nathan – personaggio del romanzo Io prima di te
 Nathan Never – protagonista del fumetto omonimo della casa editrice Bonelli
 Nathan Swift – personaggio della serie manga e anime giapponese Inazuma Eleven

Persone 
Arturo Nathan – pittore italiano 
Ernesto Nathan – sindaco di Roma dal novembre 1907 al dicembre 1913
Edward Berra Nathan – dirigente sportivo, fu tra i fondatori del ; fratello del sindaco di Roma Ernesto Nathan
Ernesto Nathan Rogers – architetto e accademico italiano
George Nathan – militare irlandese, attivista dell'Esercito repubblicano irlandese e comandante nelle brigate internazionali durante la guerra civile spagnola
George Jean Nathan – critico teatrale statunitense
Joseph Nathan – imprenditore britannico
Micah Nathan – scrittore statunitense
Nathan Otávio Ribeiro – calciatore brasiliano
Sellapan Rama Nathan – politico singaporiano
Syd Nathan – produttore discografico statunitense